Lerma kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Lerma, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Alessandria,

Mexiko 

 Lerma (kommun i Mexiko), Delstaten Mexiko, 
 Lerma de Villada, kommunhuvudort, Morelos, 
 Lerma (region)

Spanien 

 Lerma (kommun i Spanien), 
 Lerma, Spanien,